Middleton es una palabra inglesa que puede referirse a varios lugares y personas. En ocasiones es escrito como Middelton, Myddleton y Myddelton.

La palabra viene del Idioma anglosajón, que en el inglés actual sería middle town, y que significa pueblo del medio. Es un nombre bastante común para lugares en el Reino Unido y los Estados Unidos, y también como apellido.

Lugares

Australia 
 Arrecife Middleton, en el mar de Tasmania.
 Middleton (Australia del Sur).
 Middleton Beach.

Canadá 
 Middleton (Nueva Escocia).

Reino Unido 
Inglaterra
 Middleton (Cavren), Yorkshire del Norte.
 Middleton (Cumbria).
 Middleton (Essex).
 Middleton (Gran Mánchester).
 Middleton (Hampshire).
 Middleton (Harrogate), Yorkshire del Norte.
 Middleton (Hartlepool), Condado de Durham.
 Middleton (Herefordshire).
 Middleton (Isla de Wight).
 Middleton (Lancashire).
 Middleton (Leeds).
 Middleton (Milton Keynes), Buckinghamshire.
 Middleton (Norfolk).
 Middleton (Northamptonshire).
 Middleton (Northumberland).
 Middleton (Ryedale), Yorkshire del Norte.
 Middleton (Shropshire).
 Middleton (Suffolk).
 Middleton (Warwickshire).
 Middleton Cheney, Northamptonshire.
 Middleton One Row, Condado de Durham.
 Middleton Quernhow, Yorkshire del Norte.
 Middleton St George, Condado de Durham.
 Middleton Stoney, Oxfordshire.
 Middleton Tyas, Yorkshire del Norte.
 Middleton on the Wolds, Yorkshire del Este.
 Middleton-by-Wirksworth, Derbyshire.
 Middleton-by-Youlgreave, Derbyshire.
 Middleton-in-Teesdale, Condado de Durham.
 Middleton-on-Leven, Hambleton, Yorkshire del Norte.
 Middleton-on-Sea, Sussex Occidental.
 Milton (Dorset), también conocido simplemente como "Milton".

Escocia
 Middleton (Aberdeenshire).
 Middleton (Angus).
 Middleton (Argyll).
 Middleton (Ayrshire).
 Middleton (Dunbartonshire).
 Middleton (Midlothian).
 Middleton (Moray).
 Middleton (Perthshire).
 Middleton (Renfrewshire).
 Middleton (Stirlingshire).

Gales
 Middleton (Swansea), un pequeño pueblo en la península de Gower.

Estados Unidos 
 Middleton (Alabama).
 Middleton (Arkansas).
 Middleton (California).
 Middleton (Colorado).
 Middleton (Georgia).
 Middleton (Idaho).
 Middleton (Illinois).
 Middleton (Kentucky).
 Middleton (Massachusetts).
 Middleton (Míchigan).
 Middleton (Misisipi).
 Middleton (Nuevo Hampshire).
 Middleton (Nueva York).
 Middleton (condado de Columbiana, Ohio).
 Middleton (condado de Hocking, Ohio).
 Middleton (Oregón).
 Middleton (Pensilvania).
 Middleton (Tennessee).
 Middleton (Texas).
 Middleton (Utah).
 Middleton (Virginia).
 Middleton (Wisconsin), ciudad.
 Middleton (condado de Dane, Wisconsin), pueblo.
 Middleton Place, histórica hacienda en el Condado de Dorchester, Carolina del Sur.
 Middleton Tract (California).

Personas 
 Christopher Middleton (siglo XVII - 1770), oficial naval y navegante inglés.
 Conyers Middleton (1683-1750), clérigo inglés.
 Darryl Middleton (1966-), también conocido como Darryl Bryan Middleton, baloncestista hispano-estadounidense.
 David John Middleton (1963-), botánico y explorador irlandés.
 George «Bay» Middleton (1846-1892), también conocido como William George «Bay» Middleton, jinete inglés.
 Henry Middleton (1717-1784), terrateniente y político británico colonial.
 Johnny Lee Middleton (1963-), bajista estadounidense.
 Kate Middleton (1982-), también conocida como Catalina de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo, duque de Cambridge.
 Margaret Yvonne Middleton (1922-2007), también conocida como Yvonne De Carlo, actriz y cantante de cine y televisión canadiense naturalizada estadounidense.
 Pippa Middleton (1983-), también conocida como Philippa Charlotte Middleton, hermana de Kate Middleton.
 Richard Middleton (1882-1911), también conocido como Richard Barham Middleton, poeta y narrador británico.
 Thomas Middleton (1580-1627), dramaturgo inglés.